le château de Pondres, château français ;
 le pigeonnier de Pondres, colombier français.

Voir aussi 

 Pondre